Medici-Bank steht für:

 Banco Medici, ein ehemaliges Bankhaus der Familie Medici
 Bank Medici, eine österreichische Privatbank